Adam Knuth er navnet på flere personer:

 Adam Knuth til Lilliendal (1821-1897) – dansk greve, godsejer, kammerherre og hofjægermester (Adam Carl Vilhelm Knuth)
 Adam Knuth (postmester) (1829-1902) – dansk greve, officer, postmester og kammerherre (Adam Vilhelm Frederik Knuth)
 Adam Knuth til Knuthenborg (født 1973) – dansk lensgreve og godsejer (Adam Christoffer Knuth)

Se også:
 Adam Christopher Knuth
 Adam Wilhelm Knuth